Schüpbach und Schüepbach sind geographische Namen:

 Schüpbach BE, Dorf der Gemeinde Signau, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Schüpbachkanal, linker Zufluss der Emme in Schüpbach, Gemeinde Signau, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Schüepbach oder Seltenbach (Thur), linker Zufluss der Thur beim Erlenhof von Andelfingen, Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich

Schüpbach ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Schüpbach (1877–1949), Schweizer Politiker (FDP)
 Lea Schüpbach (* 1997), Schweizer Handballspielerin
 Malika Schüpbach (* 1993), Schweizer Skispringerin
 Marco Schüpbach (* 1978), Schweizer Eishockeyspieler
 Nicolas Schüpbach (* 1996), Schweizer Unihockeytorhüter
 Walter Schüpbach (* 1952), Schweizer Autor und Maler 

Siehe auch:
 Schupbach
 Schüpfbach
 Schüppach